Stockholms allmännyttiga bostadsföretag kan avse:

AB Familjebostäder – ett kommunalt bostadsföretag i Stockholm som grundades i mars 1936
Stockholmshem – ett kommunalt bostadsföretag, bildat 1937
Svenska Bostäder – ett kommunalt bostadsföretag helägt av Stockholms kommun sedan 1947, grundat som ett privat företag 1944

Se även
 Allmännyttigt bostadsföretag